Сен-Поль-ан-Форе́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Вар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 680 км на південний схід від Парижа, 115 км на схід від Марселя, 80 км на північний схід від Тулона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 618 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1623,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Посилання 

 Сен-Поль-ан-Форе на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Поль-ан-Форе на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Вар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Вар